Filsdorf steht für:
 den deutschen Namen von Filstroff, Gemeinde im Département Moselle in Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Dalheim in Luxemburg